Това е списък на пощенските съкращения (наричани също пощенски кодове) на имената на щатите в САЩ, както и други пощенски кодове. Вижте също ZIP-кодове за информация относно ZIP-кодовете, както и Списък на ZIP-кодове в САЩ.

Други пощенски кодове 
 Федерални окръзи

 Островни райони под юрисдикцията на САЩ

 Свободно асоциирани държави

 Въоръжени сили

Вижте също 
 ZIP-код
 Списък на ZIP-кодове в САЩ
 Пощенски код
 Списък с пощенските кодове на щатите в Канада

Пощенски кодове в САЩ
Списъци за щати в САЩ
Списъци за САЩ